Het chemisch element platina (Pt), met een atoommassa van 195,084(9) u, bezit 5 stabiele isotopen: 192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt en 198Pt, waarvan 195Pt het meest abundant is (ongeveer 33,8%). Daarnaast komt in de natuur ook de radio-isotoop 190Pt voor, die een halfwaardetijd van 650 miljard jaar bezit. De overige 30 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van platina is 166Pt, met een halfwaardetijd van ongeveer 300 microseconden. De langstlevende is 190Pt, met een halfwaardetijd van 650 miljard jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element